Тасман () — нідерландське прізвище. На честь найвідомішого носія прізвища мореплавця Абеля Тасмана названо багато топонімів у досліджених ним Австралії, Новій Зеландії та інших країнах Океанії.

Топоніми 
 Тасманія — острів у Тихому океані біля берегів Австралії
 Тасманія — штат в Австралії

Організації 
 «Тасманія 1900» — колишній німецький футбольний клуб.

Див. також 
 Тасман (значення)